Goretti ist der Familienname folgender Personen:
 Caesar Goretti
 Maria Goretti (1890–1902), italienische Märtyrin und Heilige
 Mario Goretti
 Martino Goretti (* 1985), italienischer Ruderer
 Roberto Goretti
 Sergio Goretti (1929–2012), Altbischof von Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino
 Vittorio Goretti (1939–2016), italienischer Amateurastronom und Asteroidenentdecker

Goretti steht außerdem für:
 Goretti Kyomuhendo (* 1965), ugandische Schriftstellerin
 (7801) Goretti, ein Asteroid des Hauptgürtels